Laa kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Laà-Mondrans, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Österrike 

 Laa an der Thaya, Niederösterreich, Politischer Bezirk Mistelbach,